Název Bílá Hora nebo Bílá hora může označovat:

kopec
 Bílá hora (Brno) – vrch, lesopark a přírodní památka v brněnské městské části Brno-Židenice
 Bílá hora (České středohoří) – návrší v Českém středohoří
 Bílá hora (659 m) – kopec u Kamenice v okrese Jihlava
 Bílá hora (Podbeskydská pahorkatina) – vrch s rozhlednou v okrese Nový Jičín, mezi městy Kopřivnice a Štramberk
 Bílá hora (Pražská plošina) – vrch 381 m n. m. v Praze

městská čtvrť
 Bílá Hora (Plzeň) – čtvrť v Plzni 1
 Bílá Hora (Praha) – čtvrť v Praze

doprava
 Tramvajová smyčka Bílá Hora – obratiště tramvají na trati Malostranská – Bílá Hora v Praze
 Bílá Hora (stanice metra) – naplánovaná stanice metra na lince A v Praze

ostatní
 Bitva na Bílé hoře – bitva třicetileté války roku 1620 na vrchu u Prahy (dnes součást Prahy)
 Bílá Hora (román) – román Jorge Sempruna

Související články 
 Bílé hory
 Mont Blanc

Externí odkazy